Падангсидемпуан () — город в Индонезии, расположенный на территории провинции Северная Суматра. Территория города выделена в самостоятельную административную единицу — муниципалитет.

Географическое положение 
Город находится в южной части провинции, на северо-западе центральной части острова Суматра, на высоте 310 метров над уровнем моря.
Падангсидемпуан расположен на расстоянии приблизительно 247 километров к юго-юго-востоку (SSE) от Медана, административного центра провинции.

Население 
По данным официальной переписи 2010 года, население составляло 136 275 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Примечания 

Города Северной Суматры